

Ожидаемые события 
 9 января — прекращение поддержки 3-й версии программы «Windows 10».
 3 февраля — переход музыки американского певца Бадди Холли в общественное достояние.
 13 апреля — предполагаемое минимальное расстояние между Землёй и астероидом 99942 Апофис.
 31 декабря — последний день проведения всероссийских государственных лотерей от Столото.

Без точных дат 
 Отправление Россией первого космического экипажа на Луну.
 Запланированный запуск космического телескопа «ARIEL», предназначенного для изучения атмосфер экзопланет.
 Прекращение расширенной поддержки ОС Windows Server 2019.
 Вскрытие капсулы с посланием жертв первого нападения на Польшу к потомкам в день 90-летия начала Второй мировой войны в Варшаве.
 Проведение президентских выборов на Украине.

Вымышленные события 
В 2029 году происходят события:
 аниме и манги «Призрак в доспехах» (1995);
 игр Deus Ex: Mankind Divided, Homefront: The Revolution, Watch Dogs: Legion;
 фильмов «Логан» кинофраншизы Люди-X, «Планета обезьян» (2001);
11 июля 2029 года — дата победы людей над машинами в фильме «Терминатор 2: Судный день».

См. также

Примечания